

Astronomia 
 Zin Maculae – formazione geologica su Tritone

Mitologia 
 Zin – spirito acquatico della mitologia africana

Codici 
 zin – codice ISO 639-3 della lingua zinza